Reuilly pode se referir a:
 Reuilly (Eure)
 Reuilly (Indre)

Desambiguações de topônimos